Jacob ben Wolf Kranz (1741-1804), connu comme le Maggid de Dubno ou le Dubner Maggid, célèbre rabbin et prédicateur lituanien.
 Walther Kranz (1884–1960), philologue et historien de la philosophie allemand ayant notamment travaillé avec Hermann Diels sur les philosophes présocratiques ;
 Fran Kranz (né en 1981), acteur américain ;
 Eugene Kranz (né en 1933), officier et ingénieur américain, directeur de vol et dirigeant de la NASA ;
 Heinrich Kranz (- siècle), facteur d'orgues allemand ;
 Yvonne Kranz-Baltensperger, arachnologiste suisse ;
 Peter Kranz (né en 1941), historien de l'art et archéologue allemand ;
 Peter Kranz (né en 1950), écrivain et photographe suédois ;
 Michael Kranz (né en 1983), acteur allemand ;
 Josef Kranz (1901-1968), architecte et peintre tchèque ;
 Kurt Kranz (1910-1997), peintre allemand ;
 George Kranz (né en 1956), acteur et peintre allemand.

Voir aussi 
 Kranz, gâteau de la culture juive d'Europe de l'Est.